Rainsville (Alabama)
 Rainsville (Indiana)
 Rainsville (Nouveau-Mexique)

Homonymie de localités aux États-Unis